Diakoné est un village situé dans la commune de Tringa , dans le cercle de Yélimané, région de Kayes.

Village 
Village soniké, les DIABY (GASSAMA) et les SYLLA sont les principaux chef de village.

La Medersa de Diakoné

L'école de Diakoné

La Mosquée de Diakoné

CSCOM de Diakoné

Pont de Diakoné

Notes et références 

Localité dans la région de Kayes
Commune dans la région de Kayes
Cercle de Bafoulabé